Катарина Среботник () словеначка је тенисерка.

Тренутно је на ВТА листи на 25, а у дублу на 12 месту. На гренд слем турнирима је дошла до трећег кола на Вимблдону 2005, где је изгубила од Марије Шарапове. На Отвореном првенству Француске је дошла до 4 кола.

Пласман на ВТА листи на крају сезоне

Резултати Катарине Среботник

Победе у финалу појединачно (4)

Порази у финалу појединачно (6)

Победе у игри парова (21)

Учешће на Гренд слем турнирима

Појединачно

Победе у финалу мешовитих парова (3)

Порази у финалу мешовитих парова (3)

Учешће у Фед купу 
детаљи: fedcup.com

Напомене

Спољашње везе 

 

Рођени 1981.
Словеначки тенисери
Тенисери на првом месту
Победници гренд слем турнира у тенису — женски парови
Победници гренд слем турнира у тенису — мешовити парови
Победници Отвореног првенства Аустралије у тенису
Победници Отвореног првенства Француске у тенису
Победници Вимблдонског турнира
Победници Отвореног првенства Сједињених Америчких Држава у тенису
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2000.
Словеначки олимпијци на Летњим олимпијским играма 2000.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2004.
Словеначки олимпијци на Летњим олимпијским играма 2004.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2012.
Словеначки олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.